A katalán nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 5-én.

A MotoGP-ben Casey Stoner végzett az élen Jorge Lorenzo és Ben Spies előtt, a Moto2-ben Stefan Bradl győzött, megelőzve Marc Márquezt és Aleix Espargarót, míg a nyolcadliteres géposztályban Nicolás Terol, Maverick Viñales és Jonas Folger állhattak dobogóra.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

* - Johann Zarco 20 mp-es büntetést kapott szabálytalan előzés miatt.

Források 

K
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete